Силы противников в Ленинградской стратегической оборонительной операции

С советской стороны в операции участвовало за весь период 517 000 человек.

С немецкой стороны на начало операции имелось 810 000 человек при 5300 орудий и миномётов и 440 танках.

К началу операции войска группы армий «Север» имели превосходство над советскими войсками Северо-Западного фронта: по пехоте – в 2,4, орудиям – в 4, миномётам – в 5,8, танкам – в 1,2, самолётам – в 9,8 раза.

СССР 

Данные приведены в соответствии со Справочником боевого состава Советской Армии 1941-1945 годов. Не все части советских войск, приведённые в таблицах ниже, принимали участие в Ленинградской стратегической оборонительной операции. Во-первых, это касается некоторых частей, которое приведены по состоянию на 10 июля 1941 года - некоторых уже фактически не существовало, однако формально они продолжали числится в составе тех или иных соединений. Во-вторых, некоторые части не принимали участие в рамках операции, числясь в составе того или иного фронта, но например, действовали на Карельском перешейке. В-третьих, некоторые части поступили в состав соединений в конце сентября 1941 года и несмотря на то, что они числятся в составе на 1 октября 1941 года, фактически в операции не успели стать задействованными. В особенности это касается войск 54-й армии, которые в конце сентября 1941 года были задействованы в Синявинской операции, не рассматриваемой в историографии частью Ленинградской стратегической операции. Для того, чтобы определить, участвовала ли та или иная воинская часть в Ленинградской операции и в каком объёме, необходимо смотреть статьи про воинские части. Также надо учитывать, что в операции принимало участие большое количество небольших частей и подразделений народного ополчения (см. Ленинградская армия народного ополчения), таких как истребительные полки и батальоны, рабочие батальоны, партизанские отряды и иные формирования, в большей части не поименованные в статье.

Фронты и флоты

Северный фронт 

Северный фронт принимал участие в операции частью сил c 10 июля 1941 года по 23 августа 1941 года, после чего был разделён на Карельский и Ленинградский фронты. Действовал в Эстонии

Ленинградский фронт 

Ленинградский фронт образован путём выделения его из Северного фронта, участвовал в операции с 23 августа 1941 года по 30 сентября 1941 года. Действовал на участке от Финского залива до озера Ильмень, до 27 августа 1941 года - в Эстонии

Северо-Западный фронт 

Северо-Западный фронт участвовал в операции с первого и до последнего дня, действовал в полосе от Пскова до Новоржева, затем на юг и юго-восток от озера Ильмень.

Балтийский флот 

Корабли, авиация и наземные части Балтийского флота принимали участие в операции с первого до последнего дня.

Приведены наиболее крупные соединения и корабли.

: См. также Балтийский флот СССР во время Великой Отечественной войны

 Командование и штаб Краснознамённого Балтийского флота

Также в плавсоставе флота были в различных типах и сериях торпедные катера, бронекатера, тральщики, катера-тральщики, сторожевые катера, малые охотники, учебные корабли, десантные корабли, посыльные суда, гидрографические суда, спасательные суда, плавучие базы, санитарные суда, ледоколы, транспорты, танкеры, опытовые суда, пожарные суда, брандвахтенные суда, буксиры, катера-дымзавесчики, мотоботы, плавучие мастерские, доки, шхуны, блокшивы, баржи, станции беспроводного размагничивания.

Из состава Балтийского флота, для действий на суше было выделено 125 тысяч матросов, старшин и офицеров. 87 635 морских пехотинцев были сведены в 9 бригад, 4 полка и около 40 батальонов и рот морской пехоты и маршевых подразделений; остальные воевали в составе стрелковых дивизий.

Армии

8-я армия 

8-я армия была задействована в операции с первого и до последнего дня, обороняясь сначала в Эстонии, затем будучи рассечённой на две части - в районе Таллина и Нарвы - Кингисеппа, закончив операцию на Ораниенбаумском плацдарме

11-я армия 

11-я армия была задействована в операции с первого и до последнего дня, вела оборону западнее и юго-западнее озера Ильмень, отступила в район южнее озера, а затем и юго-восточнее озера.

27-я армия 

27-я армия была задействована в операции с первого и до последнего дня, вела оборону в полосе Славковичи - Новоржев, отступала в направлении Холма, а затем и далее, к северному берегу озера Селигер

34-я армия 

34-я армия была задействована в операции с первой декады августа 1941 года в районе Старой Руссы и южнее её, в конечном итоге к концу операции отступив в районе восточнее Демянска

42-я армия 

42-я армия принимала участие в операции с 9 сентября 1941 года по 30 сентября 1941 года. Вела боевые действия на ближних подступах к Ленинграду от Финского залива до Пушкина

48-я армия 

48-я армия была задействована в операции с 10 августа 1941 года на рубеже Большой Волок — река Мшага — Шимск, западнее озера Ильмень и до 14 сентября 1941 года, когда она отступив через Чудово была расформирована в районе Шлиссельбурга.

52-я отдельная армия 

52-я армия была задействована в операции в сентябре 1941 года по рубежу реки Волхова севернее Новгорода.

54-я армия 

54-я армия принимала участие в операции с 26 сентября 1941 года, будучи развёрнутой от Ладожского озера до Киришей.

55-я армия 

55-я армия принимала участие в операции на ближних подступах к Ленинграду с первой декады сентября 1941 года на рубеже от Пушкина до излучины Невы.

Ленинградская армия народного ополчения 

Части Ленинградской армии народного ополчения принимали участие в операциях на подступах к Ленинграду с июля 1941 года.

Постоянного состава, которым бы участвовала в боевых действиях, не имела и создана в целях управления процессом формирования народного ополчения в Ленинграде; ополченческие части передавались по мере формирования и направления на передовую в регулярные соединения Ленинградского фронта

Оперативные группы и участки

Лужская оперативная группа (Южная оперативная группа) 

Лужская оперативная группа (в дальнейшем Лужский участок обороны, Южная оперативная группа) принимала участие в боях с середины июля 1941 года в районе города Луги до 16 сентября 1941 года, когда фактически не существуя, была расформирована в Ленинграде.

Копорская оперативная группа (Кингисеппский участок обороны) 
Копорская оперативная группа (до 25 августа 1941 года Кингисеппский участок обороны) принимала участие в боях с июля 1941 года на реке Луга в районе Кингисеппа, отступала большей частью к Ораниенбауму, меньше к Ленинграду, в сентябре 1941 расформирована.

Невская оперативная группа 

Невская оперативная группа принимала участие на заключительном этапе операции с 22 сентября 1941 года. Вела боевые действия по правому берегу Невы от Ладожского озера

Новгородская армейская оперативная группа 

Новгородская армейская оперативная группа 1-го формирования держала оборону западнее озера Ильмень с 31 июля 1941 года по 6 августа 1941 года, 2-го формирования (она же в дальнейшем оперативная группа Волховского фронта или группа генерал-майора Коровникова) была задействована в боях непосредственно под Новгородом c 16 августа 1941 года до конца операции.

Кроме того, в Ленинградской оборонительной операции соединения и подразделения сводились в следующие группы: 
 Оперативная группа 54-й армии под командованием генерал-лейтенанта Антонюка (с 9 сентября 1941 по 27 сентября 1941)
 Слуцко-Колпинская оперативная группа (с 24 августа 1941 по 31 августа 1941)

Германия 

Приведены наиболее крупные соединения и части германских вооружённых сил. Надо иметь в виду, что в операции принимали участие различные специальные части, как то артиллерийские и самоходно-артиллерийские (в том числе из резерва ОКХ), самокатные, железнодорожные, инженерные, сапёрные, понтонно-мостовые, части армейской ПВО и ПВО люфтваффе и прочие.

Группа армий «Север» (Heeresgruppe «Nord») 
Данные на 8 августа 1941 года

18-я полевая армия (18.А) 
Принимала участие на протяжении всей операции. Вела наступление в Эстонии, по восточному берегу Чудского озера, затем наступала на Ленинград с юго-запада и запада.

Управление 42-го армейского корпуса было передано в 18-ю армию 18 июля 1941 года.

4-я танковая группа (4.Pz.Gr) 
Принимала участие в операции с 10 июля 1941 года по 18 сентября 1941 года. Являлась главной ударной силой немецкой группировки под Ленинградом. Наступала моторизованными корпусами на Лугу и в обход её с севера, прорывала советские позиции под Кингисеппом, Красногвардейском, вышла к Пулковским высотам. С 15 сентября 1941 года главные силы группы начали отводиться из-под Ленинграда.

Управление 50-го армейского корпуса было передано в группу 14 августа 1941 года

16-я полевая армия (16.А) 
Армия была задействована в операции с начала и до конца. Первоначально двигалась в район южнее озера Ильмень, своим правым флангом была задействована против Западного фронта. После перегруппировки наступала севернее и южнее озера Ильмень, на Новгород — Чудово — Ленинград и Старую Руссу, Холм) — Демянск

3-я танковая группа (3.Pz.Gr) (из состава группы армий «Центр») 
Части группы принимали участие в операции с 24 августа 1941 года до конца операции под Ленинградом (39-й моторизованный корпус) и с 30 августа 1941 года по 24 сентября 1941 года на демянском направлении (57-й моторизованный корпус).

1-й воздушный флот (Luftflotte 1) 

Данные приведены по состоянию на 3 августа 1941 года

Штаб 1-го воздушного флота

1-й авиационный корпус (I.Fliegercorps) 

1-й авиационный корпус принимал участие в боях в течение всей операции. С 6 августа 1941 года корпус был усилен 4-й бомбардировочной эскадрой «Генерал Вевер»

8-й авиационный корпус (VIII.Fliegercorps) 

8-й авиационный корпус принимал участие в операции с конца июля 1941 года по 28 сентября 1941 года

Разведывательная авиационная группа «Остзее» (Flugzeugüberführungsgruppe Ostsee или Fl. Fü. Ostsee) 

Группа «Остзее» была задействована в течение всей операции

См.также 

 Хроника Ленинградской стратегической оборонительной операции

Примечания 

Ленинградская стратегическая оборонительная операция
Списки:Расстановка сил